Wolf, qui est le mot allemand, anglais et néerlandais pour loup (voir Autres langues), peut désigner :

Patronymie 

 Aaron Wolf (1996-), judoka japonais ;
 Aaron ben Benjamin Wolf (vers 1670-1721), rabbin allemand ;
 Alexander Wolf (1978-), biathlète allemand ;
 Anne Wolf, pianiste de jazz ;
 Aron Wolf (1918-1944), rabbin et résistant français ;
 Austin Wolf (1983-), acteur et mannequin pornographique américain ;
 Brigitte Wolf, (1967-), orienteuse et skieuse alpiniste suisse ;
 Carsten Wolf (1964-), coureur cycliste allemand ;
 Caspar Wolf (1735-1783), peintre suisse ;
 Cendrine Wolf, auteur jeunesse française ;
 
 Christa Wolf (1929-), écrivain allemand ;
 Dale Wolf (1924-2021), homme politique américain ;
 Daniel Wolf (1985-), footballeur autrichien ;
 David Wolf (1989-), joueur allemand de hockey sur glace ;
 David Wolf (1956-), astronaute américain ;
 Dick Wolf (1946-), un producteur de séries télévisées américaines ;
 Eric Wolf (1923-1999), anthropologue autrichien ;
 Erik Wolf (1902-1977), juriste allemand ;
 Ernst Wilhelm Wolf (1735-1792), musicien allemand ;
 Fred Alan Wolf (1934-), physicien, et un essayiste américain ;
 Friedrich August Wolf (1759-1824), philologue et helléniste allemand ;
 , homme politique allemand ;
 Gerhard Wolf (1896-1971), diplomate allemand ;
 Heinrich Wolf (1875-1943), joueur d'échecs autrichien ;
 Henry Wolf (1852-1916), graveur sur bois américain d'origine française ;
 Hieronymus Wolf (1516-1580), historien allemand ; 
 Hillary Wolf (1977-), actrice et judokate américaine ; 
 Horst von Wolff (1886-1941), militaire allemand ; 
 Hugo Wolf (1860-1903), compositeur allemand ;
 Howlin' Wolf (1910-1976), musicien de blues américain ;
 Ilka Wolf (née en 1986), chanteuse allemande ;
 Inger Wolf (1971-), femme de lettres danoise, auteure de roman policier ;
 Jacques Wolf (1896-1956), peintre français ;
 Joe Wolf (1964-), joueur professionnel américain de basket-bal ;
 Johann Christoph Wolf (1683-1739), orientaliste allemand ;
 Johann Christian Wolf (1690-1770), philologue allemand
 Johann Rudolf Wolf (1816-1893), astronome suisse ;
 Johanna Wolf (1900-1985), une des secrétaires d'Adolf Hitler ;
 Johannes Wolf (1869-1947), musicologue allemand ;
 Joseph Wolf (1820-1899), artiste et naturaliste allemand ;
 Julia Wolf, mathématicienne britannique ;
 Justin Wolf (1992-), coureur cycliste allemand ;
 Kate Wolf (1942-1986), chanteuse de folk américaine ;
 Kati Wolf (1974-), chanteuse hongroise de variétés ;
 Kelly Wolf (1994-), coureuse d'ultra-trail américaine ;
 Klaus-Peter Wolf (1954-), écrivain et scénariste allemand, auteur de roman policier et de littérature d'enfance et de jeunesse ;
 Konrad Wolf (1925-1982), cinéaste est-allemand ;
 Laurent Wolf (1971-), disc-jockey français ;
 Marina Wolf, neuroscientifique américaine ;
 Marius Wolf (1995-), footballeur allemand ;
 Max Wolf (1863-1932), astronome allemand ;
 
 Mathieu Wolf (1868-1944), rabbin français ;
 Michael Wolf (1954-2019), artiste et photographe allemand ;
 Michelle Wolf (née en 1985), comédienne américaine ;
 Moriz Wolf, dit Hélios, (1832-après 1892), photographe hongrois de la seconde moitié du  ;
 Naomi Wolf (née en 1962), auteur, consultante politique et féministe américaine ;
 Nathanael Matthaeus von Wolf (1724-1784), naturaliste allemand ;
 Nelly Wolf (née en 1953), essayiste française ;
 Patrice Wolf (1955-), auteur, journaliste et chroniqueur littéraire français de littérature jeunesse ;
 
 Peter Wolf (1946-), musicien américain ;
 Peter A. Wolff (1923-2013), physicien américain ;
 Peter Philipp Wolf (1761-1808), historien allemand ;
 Pierre-René Wolf (1899-1972), journaliste français ;
 Raimund Anton Wolf (1865-1924), peintre et graveur à l'eau-forte autrichien ;
 Randy Wolf (1976-), joueur américain de baseball ;
 Raphael Wolf (1988-), footballeur allemand ;
 Richard Wolf (1894-1972), colonel allemand de la Wehrmacht ;
 Sabine Wolf (née en 1971), actrice allemande ;
 Siegbert Wolf (1954-), historien, politologue et journaliste allemand ;
 Susan Wolf (1952-), philosophe américaine ;
 Tom Wolf (1848-), homme politique américain ;
 Walter Wolf, propriétaire de l'écurie de Formule 1 : Walter Wolf Racing ;
 Willy Wolf (1897-1925), acrobate polonais.

Pseudonymie 

 Grey Wolf, pseudonyme d'Ed Mac-Eiffel Senam Biokou (1994-), artiste interprète, disc-jockey et producteur de musique français.

Toponymie

, lac dans le Yukon.

Île Wolf dans les îles Galápagos.
 Wolf, volcan dans les îles Galápagos.

Wolf, rivière du Tennessee.
 Wolf, rivière du Wisconsin.

Wolf, fleuve de Nouvelle-Zélande.

Culture

Films 
 The Red Wolf, un film hongkongais
 Wolf, un film américain de Mike Nichols sorti en 1994
 Wolf, un film belge de Stef Desmyter sorti en 2010
  un film néerlandais de Jim Taihuttu sorti en 2013
 Wolf, un court métrage néerlandais de Joris Hoebe sorti en 2006
 Wolf, un court métrage australien de Liz Cooper sorti en 2016
 Wolf's Rain, un dessin animé japonais

Musique 
 Wolf, un album de Hugh Cornwell sorti en 1988
 Wolf, un album de Tyler, The Creator sorti en 2013
 Wolf, single du boys band sud-coréano-chinois EXO (2013)
 Wolf, groupe de power metal créé en 1995

Divers 
 Prix Wolf, prix décerné par la Wolf Foundation du Dr. Ricardo Wolf
 Wolf 424, système de deux naines rouges (Wolf 424 A et Wolf 424 B)
 Wolf, manga d'Akira Toriyama
 Outils Wolf, marque d'outils de jardinage
 Wolf, jeu vidéo de simulation de vie, sorti en 1994
 , nom de navires de guerre de la marine impériale allemande
 Wolf est un torpilleur de la marine de la république d'Allemagne

Autres langues 
Wolf est le mot allemand, anglais et néerlandais pour loup :
 wolf sur le wiktionnaire allemand : wolf ;
 wolf sur le wiktionnaire anglais : wolf ;
 wolf sur le wiktionnaire néerlandais : wolf.

Homonymie d'hydronyme
Patronyme germanique
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien